Го́ры

 Горы — находящиеся высоко над уровнем моря обширные территории со складчатой и складчато-глыбовой структурой земной коры с резкими колебаниями высот.
 Горы на дне океанов — срединно-океанические хребты.
 Святые Горы — национальный природный парк, расположенный в северной части Донецкой области (Украина).
 Горы (О́ры, Хоры, , «Времена») — богини времен года в древнегреческой мифологии.

Населённые пункты

Белоруссия 
Брестская область
 Горы — деревня в Каменецком районе.
 Горы — деревня в Малоритском районе.

Витебская область
 Горы — упразднённая деревня в Лиозненском районе.
 Горы — деревня в Россонском районе.
 Горы — деревня в Сенненском районе.
 Горы — деревня в Чашникском районе.

Минская область
 Горы — деревня в Минском районе.

Могилёвская область
 Горы — агрогородок в Горецком районе.
 Горы — агрогородок в Краснопольском районе.

Германия 
 Горы — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Эльстерхайде района Баутцен, земля Саксония

Казахстан 
 Горы — прежнее, до 1999 года, название села Аккала Атырауской области

Россия 
Архангельская область
 Горы — деревня в Плесецком районе.

Вологодская область
 Горы — деревня в Бабаевском районе.

Ленинградская область
 Горы — деревня в Кировском районе.
 Горы — железнодорожная станция в Кировском районе.
 Горы — посёлок в Приозерском районе.

Московская область
 Горы — село в городском округе Озёры.

Псковская область
 Горы — деревня в Пожеревицкой волости Дедовичского района.
 Горы — деревня в Окнийской волости Новосокольнического района.

Пермский край
 Горы — деревня в Добрянском городском округе.
 Горы — село в Осинском городском округе.

Смоленская область
 Горы — деревня в Тёмкинском районе.

См. также